Mészáros András (1741–1812) nyitrai kanonok
 Mészáros András (1922–2007) karikaturista, alkalmazott plakátgrafikus
 Mészáros András (1941) kerékpárversenyző
 Mészáros András (?) tanár, iskolaigazgató (tatai Eötvös József Gimnázium)
 Mészáros András (1949– ) egyetemi tanár, akadémikus
 Mészáros András (1956) sakkozó, edző
 Mészáros András (1982) színész
 Mészáros András (1996) szlovákiai magyar labdarúgó